Il doppio del torneo di tennis Open Tarragona Costa Daurada 2007, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Marcel Granollers e Santiago Ventura che hanno battuto in finale Pablo Andújar e Daniel Muñoz de la Nava 6-4, 7-63.

Teste di serie 

 Marcel Granollers /  Santiago Ventura (Campioni)
 Juan Pablo Brzezicki /  Juan Pablo Guzmán (primo turno)

 Flavio Cipolla /  Frederico Gil (semifinali)
 Marc Fornell Mestres /  Lamine Ouahab (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Open Tarragona Costa Daurada 2007